

Населені пункти та їхні частини
 Поджече — село в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Поджече — село в гміні П'яскі Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Поджече — частина села Камйонка в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Поджече — частина села Коморув у гміні Майдан-Крулевський Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Поджече — частина села Вежховіни в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Поджече — частина села Чернікув-Карський в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Поджече — частина села Лісув у гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки